Cet article présente le guide des épisodes de la deuxième saison de la série télévisée française .

Distribution

Acteurs principaux 

 Simon Astier : John « Bouclier Man »
 Alban Lenoir : Klaus « Force Mustang »
 Sébastien Lalanne : Doug « Sérum »
 Gérard Darier : Stève « Brasier »
 Agnès Boury : Mary « Renaissance »
 François Podetti : Burt « Acid Man », « Captain Shampooing » ou « Tornado »
 Arnaud Joyet : Stan « Mental »
 Philippe Noël : Cécil, le maire « Captain Transformation »
 Étienne Fague : Mique, fils du maire
 Aurore Pourteyron : Jennifer

Acteurs invités et récurrents 
 Christian Bujeau : Ethan « The Lord », le plus grand super-vilain de toute l'histoire
 Hubert Saint-Macary : Matthew Hoodwink, père de Jennifer et ancien maire de Montréal
 Lionnel Astier : Neil Mac Kormack, directeur de l'agence Hero Corp, peut se téléporter
 Michel Courtemanche : Benedict ou « Capitaine Canada »
 Arnaud Tsamere : Captain Sports Extrêmes, possède vraisemblablement une résistance physique très élevée
 François Frapier : Kyle, a des visions durant son sommeil
 Josée Drevon : Mégane, mère de Jennifer
 Jacques Fontanel : Théodore, a des visions
 Didier Bénureau : Laurence Awkins « Super Invisible », scientifique devenu invisible
 Christophe Arnulf : Ron, possède un Super Souffle. Entretient une rivalité avec Stève
 Jacques Ville : John senior, père inconnu de John, possède le pouvoir de se transformer en pierre
 Erik Gerken : Valur, super-héros classe 14 originaire d’Islande et maîtrisant la foudre
 Alexandre Astier : Araignée Man, gardien du bunker secret qui ne peut pas s’empêcher d’être méchant
 Patrick Vo : Jean Micheng, a le pouvoir d’interloquer ses ennemis en parlant vietnamien, puis de les étourdir avec un ballon de handball sorti de nulle part
 Lilly Eïdo : Eshana, peut créer un « double » d'elle-même
 Constance Pittard : Eshita, double de Eshana
 Malik Issolah : Rémy-Pierre, maitrise une canne magique, avant-dernier arrivé au bunker secret
 Pascal Légitimus : Favreau, le maire de Montréal
 Pierre Palmade : Hoger, étrange ogre philosophe
 Patrick Puydebat : un vampire de jour
 Bérengère Krief : Britney, la petite amie de John dans son « ancienne vie »
 Dorian Bisson : John (enfant)
 Stéphanette Martelet : Miss Moore, assistante de Neil Mac Kormack
 Christophe Vandevelde : Virginie, assistant d'Hoodwink
 Jean Vincentelli : l'homme d'affaires kidnappé

Épisodes

Épisode 1 : La Tempête

Épisode 2 : La Leçon

Épisode 3 : Ex-æquo

Épisode 4 : La Mine

Épisode 5 : Au pied des murs

Épisode 6 : Nouveau toit

Épisode 7 : Intrus

Épisode 8 : Du bon côté

Épisode 9 : Servir l'homme

Épisode 10 : Dix-sept survivants

Épisode 11 : Retrouvailles

Épisode 12 : Stratèges

Épisode 13 : Instructions

Épisode 14 : Une nouvelle ère (1/2)

Épisode 15 : Une nouvelle ère (2/2)

Références 

 2